Действующие чемпионы турнира - Боб и Майк Брайаны - подтвердили свой титул в качестве первых сеяных.

Посев 

  'Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Максим Мирный /  Даниэль Нестор (Полуфинал)
  Махеш Бхупати /  Леандер Паес (Финал)
  Лукаш Кубот /  Оливер Марах (Четвертьфинал)
  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский (Четвертьфинал)
  Юрген Мельцер /  Филипп Пецшнер (Четвертьфинал)
  Лукаш Длоуги /  Пол Хенли (Первый раунд)
  Микаэль Льодра /  Ненад Зимонич (Четвертьфинал)

<ol start="9">
  Уэсли Муди /  Дик Норман ''(Первый раунд)
  Рохан Бопанна /  Айсам-уль-Хак Куреши ''(Третий раунд)
  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу ''(Первый раунд)
  Марк Ноулз /  Михал Мертиняк ''(Второй раунд)
  Марсель Гранольерс /  Томми Робредо ''(Третий раунд)
  Йонатан Эрлих /  Энди Рам ''(Второй раунд)
  Николас Альмагро /  Марк Лопес ''(Первый раунд)
  Марсело Мело /  Бруно Соарес (Первый раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Карстен Болл /  Крис Гуччоне (Третий раунд)
  Джеймс Дакворт /  Бенджамин Митчел (Первый раунд)
  Колин Эбелтайт /  Адам Фини (Третий раунд)
  Мэттью Эбден /  Петер Лучак ''(Первый раунд)

<ol start="5">
 Сэмюэль Грот /  Грэг Джонс ''(Второй раунд)
 Джеймс Лемке /  Мэтт Рид ''(Первый раунд)
 Маринко Матошевич /  Джон Миллман (Первый раунд)

 Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 
  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые